Le terme Yamachiche peut signifier:

Toponymie

Canada

Québec

 Petite rivière Yamachiche, Yamachiche (municipalité), MRC de Maskinongé, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 15' 45" Nord; 72° 50' 06" Ouest.
 Rivière Yamachiche, un cours d'eau de la Mauricie.
 Yamachiche, une Municipalité de la MRC de Maskinongé, en Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 15' 28" Nord; -72° 49' 04" Ouest
 L'Enfilade-de-Maisons-en-Brique-Rouge-de-Yamachiche (Site historique), Yamachiche (municipalité), MRC de Maskinongé, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 17' 00" Nord; -72° 49' 50" Ouest.
 Sainte-Anne-d'Yamachiche (Municipalité de paroisse). Toponyme remplacé par: Yamachiche* (Municipalité), Yamachiche (municipalité), MRC de Maskinongé, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 16' 00" Nord; -72° 50' 00" Ouest.
 Bureau de poste de Yamachiche, Yamachiche (municipalité), MRC de Maskinongé, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 17' 01" Nord; -72° 49' 45" Ouest.
 Anse de Yamachiche, Yamachiche (municipalité), MRC de Maskinongé, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 15' 47" Nord; -72° 49' 32" Ouest.
 Pointe de Yamachiche, Yamachiche (municipalité), MRC de Maskinongé, Mauricie. Coordonnées géographiques: 46° 15' 29" Nord; 72° 49' 13" Ouest.